

Cinema 
 Il diavolo – film del 1963 diretto da Gian Luigi Polidoro
 Il diavolo (Diabel) – film del 1972 diretto da Andrzej Żuławski

Letteratura 
 Il diavolo – racconto di Lev Tolstoj
 Il diavolo – saggio religioso di Giovanni Papini del 1953

Televisione 
Il diavolo (Devil's Due) – episodio della quarta stagione di Star Trek: The Next Generation

Altri 
 Il Diavolo – quindicinale satirico della Svizzera Italiana
 Il Diavolo – quindicesima carta degli arcani maggiori dei tarocchi

Pagine correlate 
Diavolo (disambigua)